Уикипедия на гръцки език () е раздел на гръцки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 1 декември 2002 година.

История

Статистика

Ръст на статиите

Посещаемост 

Гръцки език
Гръцки език